Yevgeni Balyaikin (Bratsk, 19 de maio de 1988) é um futebolista profissional russo, meio campo, milita no Rubin Kazan.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Rubin Kazan